Unter Verpflegungsgruppe versteht man:
 eine Schnelleinsatzgruppe Verpflegung als eigenständige Einheit
 eine Teileinheit bestimmter Betreuungzüge
 eine Teileinheit der früheren Betreuungstellen
 eine Teileinheit des früheren DRK-Hilfszugs